Клод Фейж (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской команды Франции участник трёх  (лучший результат — девятое место в  и ) и четырёх  (лучший результат — четвёртое место в ); также участник , где кёрлинг был демонстрационным видом спорта (мужская команда Франции заняла шестое место). Двукратный чемпион Франции среди мужчин. В составе юниорской мужской сборной Франции участник четырёх  (лучший результат — пятое место в ), четырёхкратный чемпион Франции среди юниоров.

Играл в основном на позициях четвёртого и третьего, неоднократно был скипом команды.

Достижения 
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди мужчин: золото (1992, 1994).
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди юниоров: золото (1975, 1976, 1977, 1979).

 Приз за спортивное мастерство чемпионата мира среди юниоров (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года